Gardenia]
Gardênia
Gardenia (canção)
Expresso Gardênia
Loja Gardénia

Desambiguação